Marc Beaumont (ur. 1961) – francuski duchowny katolicki, biskup Moulins
 Marc Beaumont (ur. 1984) – brytyjski kolarz górski